Ел Кортихо има више значења:

 Ел Кортихо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кортихо (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кортихо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кортихо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кортихо (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Кортихо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кортихо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кортихо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кортихо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кортихо, Ел Уанумо (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кортихо (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кортихо (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кортихо (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кортихо (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кортихо (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кортихо (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кортихо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кортихо (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кортихо (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кортихо (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кортихо (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кортихо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кортихо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кортихо, Делта (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кортихо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кортихо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кортихо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Кортихо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кортихо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кортихо (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кортихо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кортихо (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кортихо (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кортихо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кортихо (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Кортихо (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Кортихо (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику